Conrad Hommel – pittore tedesco
 Fritz Hommel – orientalista tedesco
 Nicolas Hommel – diplomatico lussemburghese